Республиканская Футбольная Группа «А» 1955 () — 31-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники 
14 команд играли двухкруговый турнир.

Турнирная таблица 
За победу начисляется 2 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.

Бомбардиры

Состав чемпиона

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1955
Болгария
1955 год в Болгарии